Король Камбоджи (, ) согласно Конституции Камбоджи, является главой государства. Страна является конституционной монархией, поэтому власть монарха ограничена. Король является символической фигурой, которой люди должны дарить любовь и уважение. Монарх также олицетворяет мир, стабильность и процветание для кхмерского народа.

С 1993 года король Камбоджи избирается, что делает Камбоджу одной из немногих выборных монархий мира. Король избирается пожизненно из числа членов династий Нородом и Сисоват, которым не менее 30 лет, Королевским тронным советом, состоящим из нескольких высокопоставленных политических и религиозных деятелей.

Конституционная роль 
Конституция Камбоджи, принятая в 1993 году, предусматривает, что король становится символической фигурой. Он заявил, что король «царствует, но не правит», а также является «символом национального единства и непрерывности».

Король выполняет важные государственные функции в соответствии с требованиями Конституции.

Король Камбоджи:
 Назначает премьер-министра Камбоджи и Кабинет министров Камбоджи;
 Созывает в связи с открытием два законодательных органа-Национальную ассамблею и Сенат;
 Является Верховным Главнокомандующим Королевскими Вооруженными Силами Камбоджи;
 Проводит ежемесячные встречи с премьер-министром, в ходе которой король получает информацию по государственным вопросам;
 Подписывает королевские кодексы/декреты, тем самым вводит в действие законы, принятые законодательными органами, и предложенные Кабинетом министров;
 Выполняет функции «верховного арбитра» для обеспечения функционирования государственных институтов;
 Принимает верительные грамоты от послов;
 Обладает властью смягчения наказания и помилования;
 Председательствует в Верховном Совете магистратуры;
 Назначает фиксированного числа членов для работы в государственных учреждениях, таких как Сенат и Конституционный Совет;
 Награждает национальными наградами;
 Король также выполняет другие функции, прямо не упомянутые в Конституции в его качестве главы государства, например, председательствует на мероприятиях национального значения, включая религиозные церемонии и традиции, неотъемлемые от Кхмерской нации, поддерживает гуманитарные и филантропические дела и представляет Камбоджу за рубежом при осуществлении официальных визитов за границу.

Правители в древности 
 Сома (I век)
 Каудинья I (I век)

Цари Удонг-Лей 
 Хайя Чутьябб (390—394)
 Лхубба Виг (394—400)

Цари Бапнома (Фунани) (68—550) 
Династия Хунь
 кон. I века — Хуньтянь (Хуньшэнь, Хуньхуэй или Каундинья I)
 ок. 150—202 гг. — Хуньпаньхуан
 ок. 202—205 гг. — Хуньпаньпань, второй сын Хуньпаньхуана

Династия Фань
 ок. 205—230 гг. — Фаньшимань (Фаньмань), полководец Хуньпаньхуана
 ок. 230—245 гг. Фаньчжань (Фаньчжаньму), сын сестры Фаньшиманя, убил его старшего сына Цзиньшэна
 ок. 245—245 гг. Фаньчан, сын Фаньшиманя, убил Фаньчжаня

Третья династия
 ок. 245 — после 287 гг. Фаньсюнь, полководец Фаньчжаня, убил Фаньчана

Четвёртая династия
 в 357: Чу Чан-тхан (Чжан Дань)

Пятая династия
 400—430, умер до 434: Каундинья II (Цзяо Чжен-ю;)
 Че-ли-па-мо (Шресхтхаварман) ок. 434/35
 ок. 434 — ок. 438: Шри Индраварман
 440—478: (неизвестно)
 480—514: Джаяварман (Каундинья III)
 514—514: Гунаварман
 514—517: Кулапрабхавати
 514—550: Рудраварман I

Правители в средневековье 
Условные обозначения

Правители Ченлы

Императоры (чакравартины) Камбуджадеши (802—1431) 
Приводится по данным книги.

Династия Махидхарапура

Династия Варманов

Средний период (1431—1863)

Французский протекторат (1863—1953)

Независимое государство (с 1953)

Первое Королевство Камбоджа (1953—1970)

Король Камбоджи

Глава государства

Кхмерская Республика (1970—1975)

Глава государства

Президенты

Председатель верховного комитета

Демократическая Кампучия (1975—1979)

Глава государства

Председатель президиума

Народная Республика Кампучия (1979—1989)

Председатель Народно-революционного Комитета

Председатель государственного совета

Государство Камбоджа (1989—1993)

Председатель государственного совета

Председатель Верховного национального совета

Король Камбоджи

Второе Королевство Камбоджа (с 1993)

Король Камбоджи

Примечания

Литература 
 Мосяков Д. В. История Камбоджи. XX век . — М.: Институт востоковедения РАН, 2010. — 743 с.: ил. (История стран Востока. XX век). ISBN 978-5-89282-404-0
 Cambodian constitutional law / Edited by Hor Peng Kong Phallack Jörg Menzel. The Ronrad-Adenauer-Stiftung. 712 p.

Списки:Камбоджа
Списки правителей Юго-Восточной Азии